Ein dielektrisches Filter bezeichnet 
 in der Elektrotechnik einen dielektrischen Resonator (DR)
 in der Optik eine Bauweise eines Interferenzfilters

en:RF and microwave filter#Dielectric filters